Gorostiaga es un apellido de origen vasco, que en euskera significa "lugar de acebos". Puede hacer referencia a:

 Gorostiaga (Buenos Aires), localidad de la Argentina.
 Gorostiaga (club), institución deportiva de Gorostiaga, Argentina.
 Gorostiaga (montaña), eminencia ubicada en Guipúzcoa, País Vasco (España).
 Estación Gorostiaga, estación ferroviaria en la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Ramal Gorostiaga - Anderson, ramal ferroviario argentino.

Referencias